Суд Божий или Божий суд ; ):

  — богословское, эсхатологическое понятие завершения судьбы людей и Вселенной:  и Страшный суд.

Другое
 «Суд Божий» () или ордалии — средневековый судебный метод получения свидетельств.
 «Суд Божий» (1952) — французский кинофильм с Луи де Фюнесом.

См. также 
 День Рош ха-Шана в иудаизме.